Marnes-la-Coquette é uma comuna francesa na região administrativa da Ilha-de-França, no departamento de Altos do Sena. Estende-se por uma área de 3,48 km².

Toponímia

História

Demografia

Ver também 
 Lista de comunas dos Altos do Sena

Ligações externas 
 Site oficial

Comunas de Altos do Sena